Косач:

Фамилия 
 Косач, Григорий Григорьевич (1944—2022) — российский арабист, историк, политолог.
 Косач, Леонид Константинович (1926—1944) — юный партизан-герой Великой Отечественной войны. 
 Косач, Михаил Петрович (1869—1903) — украинский ученый-метеоролог и писатель, брат Леси Украинки и Ольги Косач-Кривинюк.
 Косач, Ольга Петровна (1849—1930) — украинская писательница, публицист, этнограф, член-корреспондент АН УССР. Мать Леси Украинки.
 Косач, Пётр Антонович (1842—1909) — украинский юрист, общественный деятель. Отец Леси Украинки.
 Косач, Юрий Николаевич (1908—1990) — украинский писатель, поэт, драматург.

Составные фамилии 
 Косач-Борисова, Исидора Петровна (1888—1980) — украинская публицистка, общественная деятельница.
 Ко́сач-Кви́тка, Лари́са Петро́вна (псевдоним Леся Украинка; 1871—1913) — украинская поэтесса и писательница, переводчица, деятель культуры.
 Косач-Кривинюк, Ольга Петровна (1877—1945) — украинская и советская писательница, литературовед, переводчик, библиограф, этнограф, врач по образованию.

В зоологии 
 Тетерев-косач (Lyrurus tetrix) — птица семейства фазановых.

География 
 Косач — река в Харьковской области Украины.

См. также 
 Косачи — аристократический род в средневековой Боснии и Герцеговине.
  — фамилия.